La parola binit, in informatica e nella teoria della trasmissione rappresenta la quantità di informazione trasmessa all'interno di un pacchetto composto da più bit; è importante sottolineare che non tutti i binit portano informazioni. 

Infatti nella trasmissione di informazioni a livello fisico, per garantire l'affidabilità della stessa, al pacchetto di informazioni vengono aggiunti una serie di dati che permettono di effettuare il rilevamento e la correzione degli errori introdotti durante la trasmissione nel canale fisico aggiungendo binit ridondanti in modo tale che la percentuale di bit su binit in un file diminuisca e dunque la probabilità di danneggiare il file sia ridotta.

Voci correlate
 Bit
 Ordine dei bit

Teoria dell'informazione
Unità di informazione